Grieche sucht Griechin bezeichnet:

 Grieche sucht Griechin (Roman), Roman von Friedrich Dürrenmatt (1955)
 Grieche sucht Griechin (Film), deutsche Literaturverfilmung von Rolf Thiele (1966)